Az 1969-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét a brit Ann Jones nyerte az amerikai Billie Jean King előtt.

Kiemeltek 

  Margaret Court (Elődöntős)
  Billie Jean King (Döntős)
  Virginia Wade (Harmadik kör)
  Ann Jones (Bajnok)
  Nancy Richey (Negyeddöntős)
  Kerry Melville (Második kör)
  Julie Heldman (Negyeddöntős)
  Judy Tegart (Negyeddöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1969 a teniszben